Площа Вічева ():

 Площа Вічева (Жовква)
 площа Вічева -- площа у місті Золочеві
 Площа Вічева (Львів)

Див. також 
 Вічевий майдан — площа в центрі Івано-Франківська.